Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marco Crugnola e Óscar Hernández che hanno battuto in finale Werner Eschauer e Philipp Oswald 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Tomáš Cibulec (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro /  Sergio Roitman (primo turno)

 Alessandro Motti /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Nicolás Massú (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2008